Анастасиа́дис () — греческая фамилия. Известные носители:

 Анастасиадис, Ангелос (род. 1953) — греческий футболист и тренер.
 Анастасиадис, Георгиос (в монашестве Афинагор; род. 1941) — митрополит Мексиканский.
 Анастасиадис, Германос (в монашестве Герман; 1870—1941) — митрополит Лагадинский.
 Анастасиадис, Димос (род. 1985) — греческий певец и композитор.
 Анастасиадис, Никос (род. 1946) — 7-й президент Республики Кипр.